Numele Heinrich Hoffman sau Heinrich Hoffmann (cu doi de „n”) se poate referi la următoarele persoane:
 Heinrich Hoffmann (autor) (născut în 1809), psihiatru german și autor de literatură pentru copii.
 Heinrich Hoffmann (fotograf) (născut în 1885), fotograf german, fotograful oficial și personal al lui Adolf Hitler.
 Heinrich Hoffman (veteran) (născut în 1836), militar și veteran al Războiului civil american.